Кубок африканских наций 2012 (отборочный турнир) — отборочный турнир Кубка африканских наций 2012 по футболу, который прошёл в Габоне и Экваториальной Гвинее. Матчи отборочного турнира проводились с июля 2010 по октябрь 2011 года. В турнире приняли участие 44 сборные, претендовавшие на 14 мест в финальном турнире.

Участники 
В отборочном турнире принимают участие 44 команды стран — членов КАФ (после снятия Мавритании).

Хозяева чемпионата —  и  — автоматически попали в финальный турнир. Не подавали заявки на участие , , , ,  и . Позднее снялась с турнира , не проведя ни одной игры в группе.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка турнира прошла 20 февраля 2010 года в Лубумбаши (ДР Конго). Перед жеребьёвкой команды были поделены на 4 корзины. В 1 корзину попали 11 лучших команд по итогам КАН 2010. Остальные корзины были сформированы на основе текущего рейтинга ФИФА.

Участие сборной Того 

Сборная Того по футболу первоначально не была включена в число участников из-за наложенной на них дисквалификации. Однако 14 мая 2010 дисквалификация была снята, и сборная Того в результате жеребьёвки попала в группу K.

Участие сборной Нигерии 
Сборная Нигерии по футболу в результате жеребьёвки попала в группу B. Однако 30 июня 2010 команда снялась со всех международных турниров до 2012 года, но 5 июля 2010 президент Нигерии Гудлак Джонатан отменил свой запрет, и сборная Нигерии примет участие в отборочном турнире к Кубку африканских наций 2012

4 октября 2010 последовал новый запрет на международные матчи Нигерии — со стороны ФИФА за вмешательство государства в дела футбольной федерации. 8 октября действие запрета было приостановлено.

Правила турнира 

В финальный турнир КАН попадают победители групп, вторая команда группы K и две лучшие команды из числа занявших вторые места в остальных группах. При сравнении команд, занявших 2-е места, учитываются только результаты игр с командами, занявшими в группах 1 и 3 места, поскольку после снятия сборной Мавритании в группе F остались только 3 команды.

В случае равенства очков у нескольких команд в группе используются дополнительные показатели в таком порядке:

 Очки, набранные в очных встречах
 Разница мячей в очных встречах
 Число забитых мячей в очных встречах
 Число забитых на чужом поле мячей в очных встречах
 Разница мячей
 Число забитых мячей
 Жеребьёвка

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F 

 снялась с соревнований.

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Сравнение команд на 2 местах в группах A-J 

После отказа сборной Мавритании, было изменено правило отбора для команд, занявших в группах вторые места. Было решено, что второе место в группе будет определено по итогам игр с первым и третьим местом, не учитывая результаты против последней команды.

Лучшие бомбардиры 

6 голов
  Иссам Джемаа

5 голов
  Джером Раматлакване
  Мамаду Ньянг

4 гола
  Манушу
  Ален Траоре
  Самюэль Это’о
  Дидье Дрогба
  Жервиньо
  Шейк Диабате
  Паписс Сиссе
  Мусса Сов
  Ноуледж Мусона

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Примечания 

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 2010 году
Футбол в Африке в 2011 году